«Исто́рии о Бо́ге с Мо́рганом Фри́меном», или «Мо́рган Фри́ман. Исто́рии о Бо́ге» () — американский документальный научно-популярный телесериал производства National Geographic Channel и Revelations Entertainment.

Премьера состоялась на National Geographic Channel 3 апреля 2016 года. Российская премьера состоялась на National Geographic Channel 4 апреля 2016 года.

Премьера второго сезона состоялась 16 января 2017 года.

Премьера третьего сезона состоялась 5 марта 2019 года.

В цикле документальных фильмов ведущий и исполнительный продюсер Морган Фримен исследует различные культуры и религии касательно вопросов веры в Бога или в высшую силу.

Список серий

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Примечания

Ссылки 
 
 Страница документального сериала на российском телеканале National Geographic 
 

Незавершённые статьи о телесериалах
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2016 году
Документальные телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Программы National Geographic Channel